Wetrowo () ist der Name von Orten in Bulgarien und Russland:

in Bulgarien:
 Wetrowo (Gabrowo), Dorf in der Oblast Gabrowo

in Russland:
 Wetrowo (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Wetrowo (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad (Schölen, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen)
 Wetrowo, untergegangener Ort im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Ekritten, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Wetrowo (Kaliningrad, Neman), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad (Woydehnen, 1938–1946 Wodehnen und Schuppinnen, 1938–1946 Schuppenau, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Wetrowo (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Wetrowo (Tula), Dorf in der Oblast Tula